Siembra (album), een album uit 1978 van salsamuzikanten Willie Colon en Ruben Blades.
Siembra Live, een album uit 2003 van Willie Colon en Ruben Blades met 23 jaar oude concertopnamen. 
Siembra (band), een Nederlandse latin-allround-band.